Rosornas kyrka kan syfta på:

 Rosornas kyrka – en kyrkobyggnad i Malmö, se Sankt Johannes kyrka, Malmö
 Rosornas kyrka – en kyrkobyggnad i Hejdeby i Visby stift, se Hejdeby kyrka 
 Rosornas kyrka – en centralt belägen kyrkobyggnad i Hörnefors, se Hörnefors kyrka